Колонија Назарет има више значења:

 Колонија Назарет (Олинала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Назарет (Атлзајанка), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Колонија Назарет (Куапијастла), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику